Greenwich – geograficzna nazwa dzielnicy, wchodzącego w skład aglomeracji Sydney

Części Londynu:
 Royal Borough of Greenwich – jedna z gmin (boroughs) Wielkiego Londynu, 
 Greenwich – dzielnica wchodząca w skład powyższej gminy, gdzie znajduje się Królewskie Obserwatorium Astronomiczne oraz Królewska Szkoła Morska

 Greenwich – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Ipswich
 Greenwich – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Wiltshire (dystrykt)

Miejscowości w USA:
 Greenwich – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Greenwich – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Greenwich – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Greenwich – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Greenwich – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
Gminy w USA:
 Greenwich (ang. Greenwich Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Greenwich (ang. Greenwich Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Greenwich (ang. Greenwich Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Greenwich (ang. Greenwich Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Greenwich (ang. Greenwich Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Greenwich (ang. Greenwich Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Greenwich (ang. Greenwich Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks